Chociwel peut désigner en Pologne :
 Chociwel, ville de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Chociwel, gmina de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Chociwel, village de la voïvodie de Basse-Silésie